Кош (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 45,90 км². Население — 6957 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Cox
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante

Муниципалитеты Аликанте